een trema: een diakritisch teken van twee punten geplaatst boven een letter
 een deelteken (wiskunde): een van de symbolen om een deling aan te geven